L'édition 2018 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 19 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Diego Schwartzman remporte l'épreuve en simple, David Marrero et Fernando Verdasco celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe, du Britannique Kyle Edmund, du Français Corentin Moutet, de l'Italien Paolo Lorenzi et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Nicolás Kicker, Pablo Andújar, Gastão Elias, Gerald Melzer et Tennys Sandgren.

Pendant le tournoi 
Le Français Corentin Moutet se qualifie pour la première fois de sa carrière dans le tableau principal d'un ATP 500. Néanmoins, il doit déclarer forfait le jour de son , blessé au genou droit. Il est remplacé par le repêché Gastão Elias, qu’il avait sorti au dernier tour des qualifications.

Gaël Monfils frôle l'élimination au  face à Horacio Zeballos. Après le gain de la , le Français concède la suivante et se retrouve mené 5-3, 40-30 dans le . Il parvient finalement à sauver une balle de match, aligner 4 jeux d'affilée et se hisser au .

La majorité des matches du  se jouant le mercredi sont interrompus à cause de la pluie et sont reportés au lendemain.

Le Chilien de 22 ans Nicolás Jarry se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un tournoi ATP.

Éliminés au dernier tour des qualifications du double, David Marrero et Fernando Verdasco sont repêchés à la suite du forfait de Pablo Carreño Busta et Pablo Cuevas et parviennent à remporter le titre en double.

Lauréats 
Diego Schwartzman remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Fernando Verdasco.

En double, David Marrero et Fernando Verdasco décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Alexander Peya. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Repêchés à la suite du forfait de Pablo Carreño Busta et Pablo Cuevas, il s'agit seulement de la  dans l'histoire de l'ATP qu'une équipe de lucky losers remporte un tournoi en double après Barcelone (Jesse Huta Galung - Stéphane Robert) et Tokyo (Pierre-Hugues Herbert - Michał Przysiężny) en 2014.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2018
Tennis en février 2018